Eudo ist der Name folgender Personen:

 Eudo (literarische Figur), Hauptperson einer Teufelspakt-Erzählung in De nugis curialium des Schriftstellers Walter Map aus dem späten 12. Jahrhundert
 Eudo von Aquitanien (auch: Odo; † 735), dux (Herzog) oder princeps (Fürst) von Aquitanien 
 Eudo Dapifer (auch: Eudo von Ryes oder Eudo FitzHubert; † 1120), Seneschall („Dapifer“)